El término salve puede referirse, en esta enciclopedia:
 a Salve, una de las más populares y conocidas oraciones católicas a María la madre de Jesús;
 a Salve, el primer álbum de larga duración del grupo español La Polla Records;
 a Salve, una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.